Robbert Schilder (ur. 1986) – holenderski piłkarz
 Paul Schilder (1886–1940) – austriacki neurolog
 Franz Alfred Schilder (1896–1970) – urodzony w Austro-Węgrzech niemiecki biolog, chemik i malakolog
 Maria Schilder (1898–1975) – niemiecka malakolożka i chemiczka, żona Franza Alfreda Schildera